Ordet skulder har flere betydninger.

 Skulder (anatomi) er i anatomien betegnelse for led mellem forben/arme og torso.
 Skulder (geografi) er i geografien betegnelse for knæk på profil af eksempelvis et bjerg. I denne betydning bruges ordet også ved vejbyggeri, idet en vejs profil kan sammenlignes med et bjergs.